Pholadoidea är en överfamilj av musslor. Pholadoidea ingår i ordningen Myoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Pholadoidea 67 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Pholadoidea